Woodhall steht für
Woodhall (Edinburgh), Ort in Schottland
Woodhall (Lincolnshire), Ort in England
Woodhall (Inverclyde), Ort in Schottland
Woodhall (North Yorkshire), Ort in England

Personen:
 Norrie Woodhall (1905–2011), britische Schauspielerin
 Richie Woodhall (* 1968), britischer Boxer

Siehe auch:
 Woodhall Spa, Ort in der Grafschaft Lincolnshire, England
 Woodall
 Woodhull